Galler, entreprise belge de chocolaterie 
St. Galler Kantonalbank Arena,
Bernard Galler, mathématicien